Aulos steht für:

 Aulos, antikes Blasinstrument
 Aulos (Ariège), ehemalige französische Gemeinde im Département Ariège
 Aulos (Astrologe), antiker griechischer Astrologe
 Aulos (Gemmenschneider), antiker griechischer Gemmenschneider